Marilena – comune brasiliano nello stato del Paranà
 Marilena – nome proprio di persona italiano femminile
 Marilena – telenovela venezuelana del 1988